Cordillera Oriental bezeichnet verschiedene Höhenzüge der östlichen Kordilleren in Südamerika:
 Cordillera Oriental (Argentinien)
 Cordillera Oriental (Bolivien)
 Cordillera Oriental, anderer Name für Cordillera Real (Ecuador)
 Cordillera Oriental (Kolumbien)
 Cordillera Oriental (Peru)
 
sowie in der Karibik:
 Cordillera Oriental (Hispaniola) in der Dominikanischen Republik